Kabinett Laar steht für folgende Regierungen Estlands:

 Kabinett Laar I (1992 bis 1994) 
 Kabinett Laar II (1999 bis 2002)